Märket – wyspa na Morzu Bałtyckim
 market – rodzaj sklepu

Miasta w Anglii
 Market Deeping
 Market Drayton
 Market Harborough
 Market Rasen
 Market Weighton
 Downham Market
 Needham Market

Zobacz też:
 Markt